Oratorio di San Colombano
 Chiesa-oratorio di San Colombano – chiesa di Blenio
 Oratorio di San Colombano – chiesa di Bologna, situata nel complesso delle Chiese di San Colombano e Santa Maria dell'Orazione
 Oratorio di San Colombano – chiesa di Ciglione